Produkcja samolotów w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej − jedno z największych wyzwań amerykańskiego przemysłu w czasie II wojny światowej, dzięki czemu siły alianckie osiągnęły przewagę i zwycięstwo w zmaganiach z Niemcami i Japonią.

Początki były niezwykle trudne. Do roku 1940 samoloty dla potrzeb United States Army Air Force i United States Navy produkowane były w zakładach (by nie powiedzieć warsztatach) zatrudniających dziesiątki pracowników. Po ataku na Pearl Harbor Amerykanie zrozumieli, że muszą natychmiast przestawić swą produkcję na potrzeby wojenne.

W roku 1945 przemysł amerykański osiągnął poziom przekraczający niemal stukrotnie produkcję przedwojenną. Nigdy przedtem żaden kraj nie zdobył się na taki wysiłek.

Produkcja całkowita

Odbiorcy samolotów zbudowanych w latach 1940-1945

Przypisy

Bibliografia
 

Lotnictwo w Stanach Zjednoczonych
Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej